Are you ready for the country? (Neil Young) (1972), een nummer van Neil Young en een hit voor Waylon Jennings (1976)
 Are you ready for the country? (Waylon Jennings) (1976), een muziekalbum van Waylon Jennings